Antoni Śliwiński (fizyk)
 Antoni Śliwiński (wojskowy)